Палумбо () — итальянская фамилия:
 Палумбо, Джо (род. 1994) — американский бейсболист.
 Палумбо, Долорес (1912—1984) — итальянская актриса.
 Палумбо, Мартин (род. 2002) — норвежский и итальянский футболист.